Вильялуэ́нга-де-ла-Са́гра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 27 км². Население — 3950 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Покровителем города считается Богоматерь Милостивая.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página web oficial del Ayuntamiento 

Муниципалитеты Толедо